Харито́нов (Харитонова) — русская фамилия, образованная от имени Харитон.

Известные носители

А

Б 
 Харитонов, Борис Степанович (1934—2018) — советский и украинский актёр, заслуженный артист Украины.

В 
 Харитонов, Валерий Георгиевич (род. 1939) — советский и российский художник театра, живописец, график.
 Харитонов, Варфоломей Тихонович (1905—1974) — советский организатор образования, государственный деятель, кандидат педагогических наук, доцент.

Д 
 Харитонов, Даниил Сергеевич (род. 1998) — российский пианист, вундеркинд, лауреат российских и международных конкурсов.
 Харитонов, Денис Александрович (род. 1981) — российский актёр.

Е

И 
 
 Харитонов, Илья Степанович (1903—1950) — советский государственный и политический деятель, председатель Ленинградского областного исполнительного комитета.

К 
 Харитонов, Константин Петрович (1881—1942) — член III Государственной думы от Уфимской губернии.

Л 
 
 Харитонов, Лука Никифорович (1901—1972) — советский учёный.

М 
 Харитонов, Марк Сергеевич (род. 1937) — советский и русский писатель, поэт и эссеист, переводчик.
 Харитонов, Михаил (ум. в 1670) — донской казак, один из руководителей восстания Степана Разина.
 Харитонов, Моисей Маркович (1887—1948) — советский партийный и государственный деятель.

Н

О

П

Р 
 Харитонов, Роман Фёдорович (1935—2000) — советский поэт, прозаик, драматург, публицист, член Союза журналистов СССР.

С 
 
 Харитонов, Станислав Евгеньевич (род. 1971) — российский футбольный тренер.

Т 
 Харитонов, Тарас Поликарпович (1899—1970) — полный кавалер ордена Славы.

Ф 
 Харитонов, Федот Харитонович (в монашестве Феодосий; I четверть XVI века—1606) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Терский.

Я 
 Харитонов, Яков Моисеевич (1921—1992) — полный кавалер ордена Славы.



Псевдоним 
 Харитонов, Михаил Юрьевич — литературный псевдоним К. А. Крылова (1967—2020).

См. также 
 Харитон

Примечания